Амброси, Амбрози:

Фамидия
Па́уль Амбро́си (полностью — Висенте Пауль Амброси Самбрано исп. Vicente Paul Ambrosi Zambrano; род. 14 октября 1980 в Кито) — эквадорский футболист, фланговый защитник клуба ЛДУ Кито, игрок сборной Эквадора по футболу

Имя
Хоффман, Амбрози

См. также 
Амвросий
Амбросио